«Десант» — українська торговельна марка пива, яка належить ЗАТ «Оболонь». Продукт відноситься до низького цінового сегменту.

Історія 
Торговельна марка була виведена на ринок у серпні 2005 року та була представлена трьома сортами («ДМБ», «Комбат» та «Спецназ»). У квітні 2006 року лінійка поповнилася білим нефільтрованим пивом сорту «Біла Зірка». Але вже за декілька років виробництво сортів «Кобмат» та «Біла Зірка» було припинене, а решту сортів було прейменовано.

Сорти 
На сьогодні лінійка сортів ТМ «Десант» представлена двома сортами:
 «Десант Світле» — Алк.об: 4,3 %, густина: 10,5 %;
 «Десант Міцне» — Алк.об.: 8,0 %, густина: 15,5 %;

Пиво розливається у ПЕТ-пляшки 0,6 , 1,25 та 1,75л.

Маркетинг 
Запуск торговельної марки «Десант» став своєрідною відповіддю «Оболоні» на виведену наприкінці 2003 року лінійку пива «Арсенал» від холдингу BBH (зараз Славутич, Carlsberg Group) — недорогого бренду з національними масштабами дистрибуції. Маркетингові комунікації пива «Десант» побудовані на використанні образу «справжнього чоловіка», який має чітку життєву позицію та сформовану систему цінностей, ніколи не поступається принципами. Характерним для рекламних матеріалів торговельної марки є також використання образу колишнього десантника.

Гасло торговельної марки: «Десант — сильне пиво!».

Виноски

Посилання 
 
 Офіційний сайт ЗАТ «Оболонь» 

Пиво та броварні України
Корпорація «Оболонь»
Торгові марки пива